Brokskivlingar (Panaeolus) är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Panaeolus i ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Bolbitiaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Brokskivlingarna år små till medelstora svampar med klock- eller halvklotsformig hatt och styv, pipig fot. Rester av en enskilt hylle finns antingen på foten i form av en tunn ring eller som en hattsöm på hattens kant. Sporpulvret är svart. Brokskivlingar växer vanligen på gödsel eller i fet jord.

Källor

Basidiesvampar
Panaeolus